Ralte steht für:

 Ralte (Volk), ein Volk im indischen Bundesstaat Mizoram

Ralte ist der Familienname folgender Personen:

 Lalrindika Ralte (* 1992), indischer Fußballspieler